Пустыри — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустыри — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Пустыри — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 

 Пустырь — незастроенное, оставленное пустым, заросшее и запущенное место.